Le coup renversé est une combinaison élémentaire du jeu de dames qui est assez masquée malgré sa simplicité.

Principe du coup renversé 

Ce coup met trois pièces adverses en mesure de prendre mais, en raison de la prise majoritaire, seule l'une d'elles va pouvoir rafler deux pions. Cette rafle dessine un angle droit d'où l'appellation de « renversé », qui accompagne déjà la description de ce coup en 1770 par Manoury.

Ce thème peut être réalisé en offrant à l'adversaire une rafle supérieure à deux pions. Il peut aussi ne comporter qu'une seule prise minoritaire, comme présenté par Manoury.

Le coup renversé est aussi thématique de la partie classique, grâce au mouvement 27-21 quand le pion blanc 28 s’est avancé en 22, sur un temps de repos par exemple.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

renverse